Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд 2000 года — 2 чемпионат мира среди юниоров, который прошёл в швейцарских городах — Клотен и Вайнфельден с 14 по 24 апреля 2000 года. Победителем чемпионата во второй раз стала сборная Финляндии.

Участвующие команды 
В чемпионате приняли участие 10 национальных команд. 9 из Европы и одна из Северной Америки.

Предварительный раунд

Группа А

Группа В

Турнир за 7-10 места 
 Учитываются матчи сыгранные командами на первом этапе.

Финальный раунд

Лучшие бомбардиры 

2000
Ю